Alain LeBlond est né en 1957 à Québec. Il est un compositeur québécois de musique sacrée. Il est disciple de Pierick Houdy, un compositeur français contemporain. Sa formation en musique a été faite au Conservatoire de musique de Québec.

Œuvres
2005, Missa Pueri Cantores/Introit - Kyrie - Gloria - Sanctus - Pater noster - Agnus - Envoi, musique pour trois voix d'enfant et orgue ou pour trois voix d'enfant, hautbois, basson, trompette en ré, trombone alto, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, et contrebasse
2003, Pop, musique pour flute, voix de soprano, cor, et contrebasse, textes de Clarisse Tremblay
2003, The Lord's prayer, musique pour chœur SATB
2002, Jazz ecclésiastique, musique pour orgue
2001, Exaudi, musique pour orgue
2001, Exaudi, musique pour chœur à quatre voix mixte
2001, Exaudi, musique pour cuivres - deux trompettes et deux trombones
1998, Trois œuvres pour orgue, musique pour orgue
1981, Trois phases de la vie du Très Saint François D'Assise, musique pour flûtes à becs, hautbois, basson, quintette à cardes et voix de mezzo-soprano

Références

Liens externes 

Compositeur québécois
Naissance en 1957